Název Východní moře může označovat:

 Mare Orientale – latinsky Východní moře, měsíční moře.
 Japonské moře – označované někdy jako Východní moře.